Waldbruder steht für:
 einen antisowjetischen Widerstandskämpfer im Baltikum, siehe Waldbrüder
 einen Geistlichen, Mönch oder religiösen Laien als Bewohner einer Einsiedelei, siehe Eremit

Der Waldbruder steht für:
 Der Waldbruder, Erzählung von Jakob Michael Reinhold Lenz